Miejscowości w USA:
 Morganville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Morganville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Morganville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth